Джон Холл (: варианты  или ) — имя и фамилия следующих персоналий: Холл, Джон (род.1934) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2005 года.
  (1915−1979) — американский киноактёр.
 Холл, Джон (1824−1907) — новозеландский политик, 12-й премьер-министр Новой Зеландии
 Холл, Джон (1899−1970) — американский политик, 24-й губернатор Орегона в 1947—1949 годах.